Die unbewohnten Chelbacheb-Inseln (Rock Islands), die zu keinem der Staaten gehören, haben keinen ISO 3166-2 Code.

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.
Verwaltungsgliederung Palaus

Iso 3166-2